Asteri fou un bisbe d'Amàsia al Pont, successor d'Eulali. Fou educat de jove per un escita esclau. Es conserven algunes de les seves homilies i altres s'han perdut. Fou contrari a les doctrines d'Arri i va viure fins avançada edat.

Bisbes de les ciutats de l'Àsia Menor
Bisbes del segle V
Romans d'Orient del segle V
Morts a Turquia